Писари могу бити:

 Писари (Шамац), је насељено место у Општина Шамац, Република Српска, БиХ,
 Писари (Копар), је насељено место у Општини Копар, у покрајини Приморска која припада Обално-Крашкој регији у Републици Словенији.